Acmaea marcusi är en snäckart som beskrevs av Righi 1966. Acmaea marcusi ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
marcusi